Název Ulba může znamenat:

 Ulba (město) — město ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu
 Ulba (řeka) — přítok řeky Irtyš ve Východokazašské oblasti v Kazachstánu